Dammersbach ist ein geographischer Name:

 Dammersbach, Stadtteil von Hünfeld im Landkreis Fulda, Hessen
 Dammersbach (Offenberg), Weiler in der Gemarkung Buchberg der Gemeinde Offenberg im Landkreis Deggendorf, Bayern

 Dammersbach (Aurach), rechter Zufluss der Aurach (zur Regnitz in Oberfranken) in Unterschleichach, Gemeinde Oberaurach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Dammersbach (Murg), linker Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) zwischen Baiersbronn und seinem Ortsteil Röt, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg